James Vance ist der Name folgender Personen:

* James Vance (Fußballspieler) (1876/1877–??), schottischer Fußballspieler
 James Vance (Szenenbildner), US-amerikanischer Szenenbildner 
 James Vance (Comiczeichner) (* 1953), US-amerikanischer Comiczeichner
 James David Vance (* 1984), US-amerikanischer Kapitalmanager und Schriftsteller, s. J. D. Vance
 James E. Vance (1925–1999), US-amerikanischer Geograph